Sambuka ima više značenja:
 Sambuca Val di Pesa
 Sambuka (Luka)